Juan () é um nome de origem espanhola, parte do nome português João. É achado casualmente na Ilha de Man, onde possui outra pronunciação.

O feminino de Juan é Juana.

Lista de pessoas conhecidas cujo nome é (ou era) "Juan" 
 Don Juan, um personagem
 Juan Alba, ator brasileiro
 Juan Carlos da Espanha, o rei da Espanha
 Juan Carlos Mariño, um jogador de futebol peruano
 Juan de Pareja, escravo de Velásquez no século XVII
 Juan Evangelista Venegas, atleta porto-riquenho
 Juan Maldonado Jaimez Júnior, futebolista brasileiro
 Juan, Princípe de Asturias, filho de Isabel e Fernando
 Juan Silveira dos Santos, ex-futebolista brasileiro
 Juan T. Trippe, atleta parapan-americano e cadeirante
 Juan Román Riquelme, ex-futebolista
 Juan Pablo Sorín, ex-futebolista

Tempestades 
 Furacão Juan, furacão que atingiu o Canadá em 2003
 Tempestade Tropical Juan

Desambiguações de prenomes